Cote kan syfta på:

 Cote, Oxfordshire - en ort i Aston, Cote, Shifford and Chimney, Oxfordshire, England
 Cote, Somerset - en ort i Somerset, England
 Cote, West Sussex - en ort i West Sussex, England
 Cole (flodmynning)